Hohenhausen ist der Name folgender Orte:

 Hohenhausen, Verwaltungssitz der Gemeinde Kalletal in Nordrhein-Westfalen
 Skłudzewo, Ortsteil von Zławieś Wielka (Groß Bösendorf), Powiat Toruński, Polen
 Trzebień, Ortsteil von Dobrcz (Dobsch), Powiat Bydgoski, Polen

Hohenhausen ist der Familienname folgender Personen:

 Henriette von Hohenhausen (1781–1843), deutsche Schriftstellerin 
 Leonhard von Hohenhausen (1788–1872), bayerischer General der Kavallerie, Verweser des Kriegsministeriums, Generaladjutant 
 Leopold von Hohenhausen (1779–1848), deutscher Schriftsteller und Regierungsrat 
 Sylvester Joseph von Hohenhausen (1735–1814), Altertumsforscher und kurpfälzisch-bayerischer Generalmajor
 Sylvius von Hohenhausen (1743–1822), preußischer Steuerrat, Kriegs- und Domänenrat 

Siehe auch:
 Hohenhausen (Adelsgeschlecht)
 Hohenhaus 
 Hohnhausen